Die Abkürzung HADR steht für:

 High Availability Disaster Recovery (IBM) 
 Hughes Air Defense Radar, siehe HADR (Radar)   
 Humanitarian Assistance and Disaster Relief 

HADR